Девички — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Девички — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Украина 
 Девички — село в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.